Рудко Василь (1910—1995) — український філософ, публіцист, політичний діяч.
 Рудко Володимир Васильович — директор філії «Управління магістральних газопроводів „Київтрансгаз“», заслужений працівник промисловості України.
 Рудко Ігор — керівник неурядової організації «Ukrainian American Veterans»; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Рудко Марія Степанівна (1922—2010) — доярка племзаводу, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Рудько

Примітки